Guizard peut faire référence à :

Patronyme 

  (1873-1932), avocat, poète et écrivain espagnol ;
 Louis de Guizard (1797-1879), préfet et homme politique français ;
 Marcel Guizard (1907-2002), résistant sous le pseudonyme de « Simon » et fondateur du quotidien régional français « La Marseillaise » ;
 Sylvain Guizard (1806-1859), médecin et homme politique français.

Autre 
 Guizard, ancienne commune de l'Aveyron.

Référence 

Ancienne commune dans l'Aveyron